O Torneio de Montreux de 1971 foi a 43.ª edição do Torneio de Montreux.

Resultados

Classificação final

Ver também 	
 Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins	
 Campeonato Europeu de Hóquei em Patins	
 Taça Latina

Ligações externas 	
 	
 	
 	
	
	
	

Torneio de Montreux
Desporto da Suíça
Eventos esportivos sediados na Suíça